Појам Матилда може да се односи на:
 Матилда од Енглеске, енглеска краљица
 Матилда Корушка,
 Матилда од Холштајна,
 Матилда од Булоња, грофица Булоња и краљица Енглеске
 Матилда од Рингелхајма, краљица Немачке
 Матилда од Фландрије
 Матилда од Шкотске
 Матилда Тосканска
 Матилда, краљица од Белгије, белгијска краљица
 Матилда I, британски лаки тенк
 Матилда II, британски средњи тенк
 Матилда (филм), амерички филм
 Матилда (робот), 
 253 Матилда